Fudge kan vara

 Fudge (godis) – en kolaliknande godis
 Fudge (rollspel) – ett rollspel av Steffan O'Sullivan
 Cornelius Fudge – en fiktiv person i Harry Potter-böckerna
 Marcia Fudge (1952–), en amerikansk demokratisk politiker
 Fudge, artistnamn för Stéphane Juif